Михаи́л Трофи́мов:
 
 Трофимов, Михаил Викторович (1963—1993) — советский и российский военный, капитан ВС СССР, участник войны в Афганистане и Боснии и Герцеговине.
 Трофимов, Михаил Семёнович (1856—1934) — русский предприниматель.